Семёнов, Валерий:
 Семёнов, Валерий Борисович (1941—2018) — советский футболист.
 Семёнов, Валерий Владимирович (род. 1960) — член Совета Федерации России.
 Семёнов, Валерий Егорович (1950—2000) — советский футболист, советский и белорусский футбольный судья.
 
 Семёнов, Валерий Семёнович (1924—1996) — советский и российский учёный-медик.
 Семёнов, Валерий Семёнович (1928—2001) — советский и российский художник.